Слава — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Лазурненского сельского поселения.

География 
Посёлок находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на северо-западном берегу озера Сугояк, на расстоянии 14 километров по прямой к северо-западу от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота 214 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,3 %, женщины — 51,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 66 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из девяти улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)